Нунавут — канадская территория, площадью 1 877 787,62 км². По данным переписи 2016 года, население территории — 35 944 человека, что на 12,6 % больше показателя переписи 2011 года (31 906). По данным 2006 года, 24 630 человек идентифицировали себя как инуиты (84,1 % от общей численности населения), сто человек относили себя к индейцам Канады (0,3 %), 130 человек — к метисам (0,4 %) и 4 410 человек — к некоренному населению (15,1 %).

Малонаселённость Нунавута делает маловероятным возможное присвоение территории статуса провинции в обозримом будущем, хотя, учитывая то, что территория Юкон как раз в ближайшее время может стать провинцией (при меньшем населении), вероятность присвоения Нунавуту статуса провинции всё же существует.

Поселения с населением более 1000 человек

Язык 
По данным канадской переписи 2006 года, население территории составило 29474 человека.

На вопрос «какой язык Вы считаете родным?» население Нунавута дало следующие ответы:

260 человек назвали два родных языка: английский и один неофициальный (в основном инуктитут); двадцать человек назвали вместе с неофициальным родным языком французский; столько же — английский и французский; около 140 человек на вопрос о родном языке назвали несколько неофициальных, или дали иной ответ. Официальными в переписи языками считались только английский и французский.

Меньшинства и коренные жители

Религия 
Главной религией Нунавута является христианство: католицизм, англиканство и пятидесятничество.

Традиционно в инуитской культуре эскимосский шаманизм всегда был под запретом, однако он также достаточно распространён.

Миграция 
Нунавуту присуща некоторая внутренняя миграция (обычно на временной основе), однако внешняя миграция в регионе практически отсутствует.

Перепись 2006 года зафиксировала только 450 иммигрантов в Нунавуте, в том числе 80 из Великобритании, 40 из США и Филиппин, 30 из Германии, 20 из Китая и Индии, и всего 10 с Ямайки и Южной Африки.

В общей сложности 4940 человек переехали в Нунавут из других регионов Канады в период между 1996 и 2006 годом, в то время как 5615 человек из Нунавута переехали в другие канадские регионы: в частности 355 человек в Ньюфаундленд и Лабрадор, столько же в Альберту, 295 — в Северо-Западные территории, 235 — в Онтарио и 160 — в Квебек, в частности, 150 франкофонов.

См. также 
 Переписное деление в Нунавуте
 Население Канады
 Список канадских провинций и территорий по численности населения

Примечания 
 Икалуит одновременно является столицей территории Нунавут в целом и административного региона Китиктани в частности, в то время как Ранкин-Инлет и Кеймбридж-Бей являются столицами административных центров Киваллик и Китикмеот соответственно.
 Официальный язык Нунавута.

Источники 

Нунавут
Население Канады